Ганс Баур (; , Ампфинг, Бавария, — , Хершинг-ам-Аммерзее) — личный пилот Адольфа Гитлера, группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции.

Биография 
Иоганн (Ганс) Петер Баур родился в Ампфинге, Бавария в семье почтового чиновника. Среднее образование получил в одной из мюнхенских гимназий (Erasmus-Grasser-Gymnasium). В 1915 году вступил добровольцем в имперские военно-воздушные силы Германии. В сражениях Первой мировой войны сбил девять вражеских самолётов. В 1918 году получил звание лейтенанта.

После подписания Германией Версальского мира в 1919 году Баур был зачислен в один из добровольческих полувоенных корпусов под командованием Ф. К. фон Эппа. Далее в период с 1921 по 1923 годы работал пилотом сначала в Bayrische Luftlloyd, затем в Junkers Luftverkehr. В мае 1926 года стал одним из шести первых пилотов компании Lufthansa. Тогда же вступил в НСДАП (билет № 48 113).

В 1932 году по рекомендации Генриха Гиммлера и Рудольфа Гесса Ганс Баур был назначен личным пилотом фюрера, а в 1934 году также возглавил правительственную эскадрилью, которая подчинялась непосредственно руководству НСДАП и имперскому правительству. В частности, в 1939 году пилотировал самолёт, доставивший в Москву на переговоры имперского министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа.

Лётчик пользовался расположением Гитлера и сопровождал его во всех поездках. Последний раз полёт с Гитлером совершил в декабре 1944 года при переносе ставки из Растенбурга в Берлин (после этого Гитлер самолётами больше не летал). В начале 1945 года проводил испытания новейшего самолёта Ju.290. В апреле-мае 1945 года во время боёв в Берлине Ганс Баур постоянно находился в бункере фюрера при Имперской канцелярии. 

После самоубийства Гитлера он попытался прорваться на Запад, но 2 мая был взят в плен советскими войсками и вывезен в Москву.

Суд 
В течение пяти следующих лет Баур содержался в Бутырской тюрьме. Баур обвинялся в том, что принимал участие в разработке военных планов, управляя самолетом во время визита Гитлера к Бенито Муссолини. Затем 31 мая 1950 года военный трибунал войск МВД Московского округа приговорил его к 25 годам заключения в лагерях. На суде Баур посоветовал председателю «арестовать и машиниста локомотива, который тащил тот вагон, в котором Гитлер и Муссолини вели переговоры в районе Бреннерского перевала». Это вызвало замешательство, но после 15-минутного перерыва советский трибунал осудил Баура с формулировкой:

Был направлен в лагерь военнопленных № 388 в Сталиногорске, работал на шахте № 26. Однако уже 8 октября 1955 года Баур был передан властям ФРГ в числе неамнистированных преступников.

В 1971 году он написал мемуары «С властью между небом и землёй» (). Скончался Ганс Баур в 1993 году. Похоронен в Мюнхене.

Награды 

 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Медаль «За храбрость» в серебре (июль 1916) (Королевство Бавария)
 Крест «За военные заслуги» 3-го класса с короной и мечами (Королевство Бавария)
 Знак военного летчика (20 апреля 1914) (Королевство Бавария)
 Почётный кубок за победу в воздушном бою
 Медаль «В память 13 марта 1938 года»
 Медаль «В память 1 октября 1938 года»
 Спортивный знак СА в бронзе
 Орден Заслуг командорский крест (1941) (Королевство Венгрия)
 Орден «Святой Александр» (1941) (Царство Болгария)
 Орден Короны Италии рыцарский крест (Королевство Италия)
 Медаль «За выслугу лет в НСДАП» в бронзе и серебре
 Данцигский крест 2-го класса
 Орден Короны Румынии большой офицерский крест (Королевство Румыния)
 Орден Белой розы Финляндии 
 Орден Креста Свободы 2-го класса с мечами (4 июня 1942)
 Орден Короны короля Звонимира 1-го класса (1943) (Независимое государство Хорватия)
 Йольский светильник СС (16 декабря 1935)
 Почетная шпага рейхсфюрера СС
 Шеврон старого бойца со звездой
 Кольцо «Мёртвая голова»
 Золотой партийный знак НСДАП (1943)
 Медаль «За выслугу лет в СС»

Примечания

Ссылки 
 Ганс Баур в энциклопедии «Хронос»
 ФСБ России рассекретила документы из следственного дела на личного пилота Гитлера Ганса Баура

Офицеры СС
Члены фрайкора
Генерал-лейтенанты нацистской Германии
Лётчики Первой мировой войны (Германия)
Похороненные на кладбище Вестфридхоф (Мюнхен)
Окружение Гитлера